Clairmont peut désigner :

Patronyme 

 Christoph W. Clairmont (1924-2004), archéologue et historien de l'art suisse.
 Claire Clairmont (1798-1879) belle-sœur de la femme de lettres  Mary Shelley  et maîtresse de  Lord Byron
Frédéric  Clairmont, économiste et journaliste français
 Neil Clairmont (1947-), joueur canadien de hockey sur glace
 Wayne Clairmont (1943-), joueur canadien de hockey sur glace

Toponyme 
 Clairmont, localité dans la province d’Alberta au Canada ;
 Clermont (ville).

Homonymie de toponyme